Ulica Mostowa – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Mostowa w Bydgoszczy
 Ulica Mostowa w Krakowie
 Ulica Mostowa w Poznaniu
 Ulica Mostowa w Toruniu
 Ulica Mostowa w Warszawie

Mostowa